Ерузаль () — топоним в Польше.

 Ерузаль (Лодзинское воеводство) — деревня в гмине Ковесы Скерневицкого повята Лодзинского воеводства.
 Ерузаль — деревня в гмине Мрозы Миньском повета Мазовецкого воеводстве.